Desa Tawangharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tawangharjo (administrativ by i Indonesien, lat -8,00, long 110,89), Jawa Tengah, 
 Desa Tawangharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 111,01), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar